Dallas County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dallas County Courthouse (Alabama), NRHP-Nr. 75000310
 Dallas County Courthouse (Arkansas), NRHP-Nr. 84000677
 Dallas County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 73000723
 Dallas County Courthouse (Texas), NRHP-Nr. 76002019